

Hydronyme 
 Le Biette ou la Biette, ou la Lawe Bé, est un cours d'eau du département du Pas-de-Calais, en région Nord-Pas-de-Calais et un affluent gauche de la Lawe, donc un sous-affluent de l'Escaut par la Lys.

Patronyme 
 Jean-Claude Biette est un réalisateur français né le  à Paris où il est décédé le .
 Biette de Casinel est une des premières maîtresses connues d'un roi de France.

Arts 
 Biette est un documentaire français réalisé par Pierre Léon, sorti en 2013.

Notes et références